Guns bezeichnet:
 eine kanadische Filmproduktion von David Sutherland, siehe Guns – Der Preis der Gewalt
 den US-amerikanischen Heavy-Metal-Gitarristen Tracii Guns

Siehe auch:
 Gun
 Gans (Begriffsklärung)
 Ganz